Jaime Vásquez puede referirse a:

Jaime "Perro" Vásquez (1930–2015), futbolista chileno.
Jaime "Chino" Vásquez (1958-), saxofonista chileno.
Jaime Vásquez Ramírez (1991-), futbolista peruano.